Сезон Формулы-1 1973 года — 24-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся FIA. Чемпионат прошёл с 28 января по 7 октября и состоял из 15 этапов.

Общие сведения о регламенте чемпионата

Зачёт пилотов 
Очки зарабатывали первые шесть лучших пилотов гонки, которые получали 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков соответственно. В личном зачёте пилотов учитываются результаты 7 лучших из 8 первых гонок и 6 лучших из оставшихся 7 гонок.

Кубок конструкторов 
Конструкторы получали по 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков в зависимости от результатов гонки. В зачёт шёл только лучший результат. При подсчёте очков учитывались результаты 7 лучших из 8 первых гонок и 6 лучших из оставшихся 7 гонок.

События чемпионата

Обзор чемпионата

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

 
|-
! 1
|  Джеки Стюарт

|align="right"|71
 
|-
! 2
|  Эмерсон Фиттипальди

|align="right"|55
 
|-
! 3
|  Ронни Петерсон

|align="right"|52
 
|-
! 4
|  Франсуа Север

|align="right"|47
 
|-
! 5
|  Питер Ревсон

|

|align="right"|38
 
|-
! 6
|  Денни Халм

|align="right"|26
 
|-
! 7
|  Карлос Ройтеман

|align="right"|16
 
|-
! 8
|  Джеймс Хант
|
|
|
|
|

|

|

|align="right"|14
 
|-
! 9
|  Жаки Икс

|

|

|

|align="right"|12
 
|-
! 10
|  Жан-Пьер Бельтуаз

|align="right"|9
 
|-
! 11
|  Карлус Пасе

|align="right"|7
 
|-
! 12
|  Артуро Мерцарио

|
|

|

|
|
|

|align="right"|6
 
|-
! 13
|  Джордж Фоллмер
|
|

|

|align="right"|5
 
|-
! 14
|  Джеки Оливер
|
|

|align="right"|4
 
|-
! 15
|  Андреа де Адамик
|
|

|

|
|
|
|
|
|
|align="right"|3
 
|-
! 16
|  Вилсон Фиттипальди

|align="right"|3

|-
! 17
|  Ники Лауда

|

|align="right"|2

|-
! 18
|  Клей Регаццони

|

|align="right"|2
 
|-
! 19
|  Хоуден Генли

|

|align="right"|1
 
|-
! 20
|  Ги ван Леннеп
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|
|
|align="right"|1
 
|-
! 21
|  Крис Эймон
|
|
|
|

|
|

|
|
|

|align="right"|1
 
|-
! 22
|  Майк Хэйлвуд

|align="right"|0
 
|-
! 23
|  Майк Бёттлер

|

|align="right"|0
 
|-
! 24
|  Йохен Масс
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|
|
|

|align="right"|0
 
|-
! 25
|  Анри Пескароло
|
|
|

|
|
|

|
|

|
|
|
|
|align="right"|0
 
|-
! 26
|  Грэм Хилл
|
|
|

|align="right"|0
 
|-
! 27
|  Нанни Галли

|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
 
|-
! 28
|  Джоди Шектер
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|

|align="right"|0
 
|-
! 29
|  Рольф Штоммелен
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|align="right"|0
 
|-
! 30
|  Жан-Пьер Жарье

|

|
|
|

|

|align="right"|0
 
|-
! 31
|  Луис Буэно
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
 
|-
! 32
|  Рикки фон Опель
|
|
|
|
|
|
|

|

|align="right"|0
 
|-
! 33
|  Тим Шенкен
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|align="right"|0
 
|-
! 34
|  Дэвид Пэрли
|
|
|
|
|

|
|

|

|
|
|align="right"|0
 
|-
! -
|  Джеки Преториус
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
 
|-
! -
|  Рейне Виселль
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
 
|-
! -
|  Роджер Уильямсон
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|align="right"|0
 
|-
! -
|  Джон Уотсон
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

|align="right"|0
 
|-
! -
|  Эдди Кейзан
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
 
|-
! -
|  Дэйв Чарлтон
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
 
|-
! -
|  Грэм МакРэй
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
 
|-
! -
|  Питер Гетин
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|align="right"|0
 
|-
! -
|  Брайан Редман
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика чемпионата мира на wildsoft.motorsport.com

Сезоны Формулы-1